82-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 26—27 января 1985 года на Исстадионе в Эскильстуне (Швеция).

Итоговое положение 

 с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Ссылки 
 

1985
1985 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Январь 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году
Спорт в Швеции в 1985 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне